Gacka (rijeka), rijeka u Lici (Hrvatska)
 Gacka (regija), mikroregija u Hrvatskoj, dio Like
 Gacka (župa),  jedna od najstarijih hrvatskih župa (pokrajina)